Ciocârlia, comune del distretto di Costanza
Ciocârlia, comune del Distretto di Ialomița
Fanfare Ciocărlia, gruppo musicale rumeno.